Volume 5: Poetry for the Masses (Sea Shed Shithead By The She Sore), een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 1999
 Jock Jams, Volume 5, een muziekalbum van de Amerikaanse Dance-serie Jock Jams uit 1999
 Volume 5: Anatomic, een muziekalbum van Afro Celt Sound System uit 2005
 Warts and All: Volume 5, een live muziekalbum van de Amerikaanse band moe uit 2007
 Anjunabeats Volume Five, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2007
 On Broadway Volume 5, een muziekalbum van de Amerikaanse jazzzanger Paul Motian met Trio 2000 uit 2009
 Glee: The Music, Volume 5, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2010
 BYO Split Series, Vol. 5, een muziekalbum van BYO Records met Alkaline Trio en One Man Army uit 2004